Colby Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Colby Lake (Kalifornien)
 Colby Lake (Mecosta County, Michigan)
 Colby Lake (Montcalm County, Michigan)
 Colby Lake (Shiawassee County, Michigan)
 Colby Lake (Chisago County, Minnesota)
 Colby Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Colby Lake (Washington County, Minnesota)
 Colby Lake (North Dakota)